Brian Tevreden kan verwijzen naar de volgende pagina's:

Brian Tevreden (1969), ex-profvoetballer begonnen bij HFC Haarlem en later speler van onder andere Telstar en sc Heerenveen
Brian Tevreden (1981), profvoetballer